Cet article présente les épisodes de la deuxième saison de la série Cochon Chèvre Banane Criquet diffusée depuis le  sur Nicktoons.

Épisodes

1. Titre français inconnu

2. Mermeow s'installe!

3. Titre français inconnu

4. Ruée vers l'or

5. Le roi de la Télé

6. Virée en voiture

7. Vague de chaleur

8. Le charme de l'école

9. La zone dinde

10. Le cirque

11. Titre français inconnu 

Cochon Chèvre Banane Criquet2
Chèvre à la télévision
Cochon Chèvre Banane Criquet